Pinokkio (boek), een boek van de Italiaanse schrijver Carlo Collodi
Pinokkio (personage), de hoofdpersoon uit het boek
Pinokkio (1940), de gelijknamige Disneyfilm uit 1940
Pinocchio in Outer Space, een film uit 1965
Pinokkio (musical), een musical van Studio 100 uit 2008
Pinokkio de Sprookjesmusical, een musical van de Efteling uit 2015
Pinocchio (televisieserie), een televisieserie in handen van Studio 100 Media
Pinocchio (mascotte), mascotte van het Europees kampioenschap voetbal 1980 en de wereldkampioenschappen wielrennen 2013
Pinocchio (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Pinocchio (2002), een Italiaanse fantasyfilm geregisseerd door Roberto Benigni 
Pinocchio (2012), een animatiefilm geregisseerd door Enzo D'Alò
Pinocchio (2019), een Italiaanse fantasyfilm geregisseerd door Matteo Garrone
Pinocchio (liveactionfilm uit 2022), een Amerikaans liveactionfilm geregisseerd door Robert Zemeckis
Pinocchio (animatiefilm uit 2022), een animatiefilm geregisseerd door Guillermo del Toro en Mark Gustafson